Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2011 – 6. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 9 kwietnia na niemieckim torze Hockenheimring, natomiast zakończyły się 25 września we Włoszech, na Autodromo Nazionale di Monza. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Carlos Sainz Jr., a wśród zespołów - fińska ekipa Koiranen bros.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2011 został zatwierdzony w styczniu 2011 roku. Składał się on z ośmiu eliminacji.

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2011 w sportach motorowych